Кока́ев — осетинская фамилия.

Известные носители:
 Кокаев, Василий Николаевич (1892—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Кокаев, Мерике (род. 1965) — эстонский дипломат.
 Кокаев, Руслан Таймуразович (род. 1980) — российский и армянский борец.
 Кокаев, Саламгери Алиханович (1921—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Кокаев, Тотраз Аврамович (род. 1934) — осетинский поэт-песенник.